herb gminy Opatów w województwie śląskim
 herb gminy Opatów w województwie świętokrzyskim